IPAC ist das Akronym für:

 Image Public Access Catalogue, Online-Bibliothekskartenkatalog, siehe Imagekatalog
 Internet Protocol Automatic Configuration, Dienst für automatische IP-Adressierung, siehe Zeroconf#Automatische IP-Zuweisung

iPAC ist die Abkürzung für:

 International Plus, Advanced and Challenge Convention, internationale Tanzveranstaltung

IPAC